Юре Билич (; 12 сентября 1922, Макарска, Королевство сербов, хорватов и словенцев — 27 января 2006, Загреб, Хорватия) — югославский хорватский государственный деятель, секретарь ЦК Союза коммунистов Социалистической Республики Хорватии (1982—1983).

Биография 
Участник Народно-освободительной войны. Являлся главой коммунистической молодёжи Югославии в Далмации, входил в руководящий состав комсомола для Хорватии. Член Коммунистической партии Югославии с 1941 года. В послевоенное время избирался на ответственные партийные и государственные должности — секретаря городского комитета Коммунистического союза молодёжи Загреба, председателя межмуниципального совета Союза коммунистов Хорватии в Далмации, министра сельского хозяйства Хорватии.
 1974—1978 гг. — секретарь исполнительного комитета Союза коммунистов Хорватии,
 1978—1982 гг. — председатель Скупщины,
 1982—1983 гг. — секретарь ЦК Союза коммунистов Социалистической Республики Хорватии,
 1983—1986 гг. — член Президиума ЦК СКЮ.

Был активным противником «хорватской весны» с участием будущего президента страны Франьо Туджмана.

Источники 
 Хрватска опћа енциклопедија (књига друга). «Лексикографски завод Мирослав Крлежа», Загреб 2000. година.
 Umro bivši visoki politički dužnosnik Jure Bilić 

Югославские партизаны
Члены Президиума ЦК СКЮ
Коммунисты Хорватии